

Cinema 
 Straight from the Heart – film del 1935 diretto da Scott R. Beal
 Straight from the Heart – film del 1994 diretto da Dee Mosbacher
 Hum Dil De Chuke Sanam (Straight from the Heart) – film del 1999 diretto da Sanjay Leela Bhansali
 Straight from the Heart – fiction del 2003 diretta da David S. Cass Sr.

Musica 
 Straight from the Heart – singolo della Allman Brothers Band del 1981
 Straight from the Heart – album di Patrice Rushen del 1982
 Straight from the Heart – singolo di Bryan Adams del 1983
 Straight from the Heart – album di Peabo Bryson del 1984
 Straight from the Heart – singolo dei Doolally del 1998
 Straight from the Heart – album di Daryle Singletary del 2007
 Straight from the Heart – singolo dei Rudimental del 2021